Глагол в португальском языке характеризуется сохранением флексий при достаточно широком параллельном развитии и некоторых аналитических форм с участием вспомогательных глаголов. Также распространены перифразы, в частности для выражения будущего времени. Особенностью португальского аналитизма на фоне других западно-романских языков является то, что в качестве вспомогательного глагола в современном языке используется преимущественно лишь глагол ter, хотя haver также изредка используется в качестве его синонима. В отличие от близкородственного испанского языка, однако, в португальском языке отсутствуют трехсложные аналитические глагольные формы, передающие одновременно длительность и перфект. Поэтому португальский двусложный перфект часто соответствует по содержанию длительному перфекту испанского и английского языков, а на русский переводится лексически как «Мне свойственно...»

Структура глагольной системы португальского языка

В португальском языке глагол имеет следующие категории:
 лицо;
 число;
 время;
 наклонение;
 залог.

Временные формы глагола можно разделить на простые и сложные:
 Простые образуются путём изменения окончания (и иногда основы и позиции ударения): escrever (писать) – escrevo (я пишу).
 Для образования сложных форм используется вспомогательный глагол ter (или haver, но реже) в соответствующей временной форме в сочетании с причастием в форме мужского рода единственного числа: trabalhar (работать) – tenho/hei trabalhado (я работал (до какого-то момента времени в прошлом)).

К простым временным формам относятся:
 Presente do Indicativo;
 Pretérito Imperfeito do Indicativo;
 Pretérito Perfeito Simples do Indicativo;
 Futuro do Presente do Indicativo;
 Presente do Subjuntivo;
 Pretérito Imperfeito do Subjuntivo;
 Futuro Simples do Subjuntivo;
 Condicional Simples (Futuro do Pretérito do Indicativo).

Сложные формы:
 Pretérito Perfeito Composto do Indicativo;
 Pretérito Mais-que-Perfeito Simples do Indicativo;
 Pretérito Mais-que-Perfeito Composto do Indicativo;
 Futuro Perfeito do Indicativo;
 Pretérito Perfeito do Subjuntivo;
 Pretérito Mais-que-Perfeito do Subjuntivo;
 Futuro Perfeito do Subjuntivo;
 Condicional Composto.

Кроме того, португальский глагол может иметь следующие неличные формы:
 инфинитив:
 неличный (простой – trabalhar и сложный – ter/haver trabalhado);
 личный (простой – trabalhar/trabalhares/trabalharmos/trabalhardes/trabalharem и сложный – ter/teres/termos/terdes/terem (haver/haveres/havermos/haverdes/haverem) trabalhado);
 причастие (trabalhado);
 герундий (простой – trabalhando и сложный – tendo/havendo trabalhado).

Личные формы глагола

Изъявительное наклонение (Indicativo) 
Каждый португальский глагол может быть отнесен к одному из трёх спряжений в зависимости от окончания инфинитива:
 глаголы, оканчивающиеся на -ar, — 1-е спряжение (falar — говорить);
 глаголы, оканчивающиеся на -er, — 2-е спряжение (comer — есть);
 глаголы, оканчивающиеся на -ir, — 3-е спряжение (partir — уезжать).

Глагол pôr и его производные является неправильным и исторически относится ко второму спряжению (так как восходит к более древнему 'põer').

Большинство простых форм образуется от основы глагола. Чтобы получить основу, нужно отбросить инфинитивное окончание:

Кроме того, все глаголы могут быть разделены на три группы:
 правильные глаголы (изменяющиеся по общим правилам);
 отклоняющиеся глаголы (имеющие отклонения от типового спряжения и объединяющиеся в так называемые группы отклонения в зависимости от типа неправильности);
 глаголы индивидуального спряжения (изменяющиеся по своим правилам и не поддающиеся группировке).

Presente do Indicativo 
Presente do Indicativo правильных глаголов образуется путём прибавления к основе следующих окончаний:

Pretérito Imperfeito do Indicativo 
Pretérito Imperfeito do Indicativo правильных глаголов образуется путём прибавления к основе следующих окончаний:

Глаголы ser, pôr, ter, vir и их производные имеют неправильные формы Pretérito Imperfeito do Indicativo:

Pretérito Perfeito Simples do Indicativo 
Pretérito Perfeito Simples do Indicativo правильных глаголов образуется путём прибавления к основе следующих окончаний:

Примечание:
 В окончаниях -este, -estes, -eram правильных глаголов произносится закрытый «e».

Глаголы caber, dar, dizer, estar, haver, fazer, ir, poder, pôr, prazer, querer, saber, ser, ter, trazer, ver, vir и их производные при образовании Pretérito Perfeito Simples меняют основу, позицию ударения и окончания:

Примечания:
 В окончаниях -este, -estes, -eram данных глаголов произносится открытый «e».
 В формах esteve, fez, pode, pos, teve под ударением произносятся закрытые звуки.
 «x» в «trouxe» читается как [s].
 Глагол «prazer» не спрягается нормальным образом вне третьих лиц. Его производное aprazer-se, напротив, спрягается по всем числам и лицам: eu me aprouve, tu te aprouveste и т. д.

Futuro do Presente do Indicativo 
Futuro do Presente do Indicativo правильных глаголов образуется путём прибавления к инфинитиву следующих окончаний, одинаковых для всех трёх спряжений:

Окончания форм будущего времени восходят к формам настоящего времени глагола haver: amar + hei > amarei, amar + has > amarás и т. д.

Глаголы dizer, fazer, trazer и их производные при образовании будущего времени теряют -ze-:

Pretérito Perfeito Composto do Indicativo 
Pretérito Perfeito Composto do Indicativo правильных глаголов образуется сочетанием вспомогательного глагола ter (или haver) в Presente do Indicativo с причастием смыслового глагола (в форме мужского рода ед. числа):

Или:

Pretérito Mais-que-Perfeito Simples do Indicativo 
Pretérito Mais-que-Perfeito Simples do Indicativo правильных глаголов образуется путём прибавления к основе следующих окончаний:

Примечание:
 В окончаниях -era, -eras, -eram правильных глаголов произносится закрытый «e».

Pretérito Mais-que-Perfeito Simples do Indicativo неправильных глаголов образуется от основы Pretérito Perfeito Simples do Indicativo:

Примечание:
 В окончаниях -era, -eras, -eram данных глаголов глаголов произносится открытый «e».

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto do Indicativo 
Pretérito Mais-que-Perfeito Composto do Indicativo правильных глаголов образуется сочетанием вспомогательного глагола ter (или haver) в Pretérito Imperfeito do Indicativo с причастием смыслового глагола (в форме мужского рода ед. числа):

Или:

Futuro Perfeito do Indicativo 
Futuro Perfeito do Indicativo правильных глаголов образуется сочетанием вспомогательного глагола ter (или haver) в Futuro do Presente do Indicativo с причастием смыслового глагола (в форме мужского рода ед. числа):

Или:

Сослагательное наклонение (Subjuntivo (браз.) / Conjuntivo (порт.))

Presente do Subjuntivo 
Presente do Subjuntivo правильных глаголов образуется путём прибавления к основе следующих окончаний:

Неправильные глаголы образуют Presente do Subjuntivo от основы 1 л. ед. ч. Presente do Indicativo:

Указанному правилу не подчиняются глаголы dar, estar, haver, ir, querer, ser, saber

Отклоняющиеся глаголы на -ear и -iar меняют «e» и «i» на «ei» только под ударением:

Pretérito Imperfeito do Subjuntivo 
Pretérito Imperfeito do Subjuntivo правильных глаголов образуется путём прибавления к основе следующих окончаний:

Примечание:
 В окончании -essem правильных глаголов произносится закрытый «e».

Pretérito Imperfeito do Subjuntivo неправильных глаголов образуется от основы Pretérito Perfeito Simples do Indicativo:

Примечания:
 В окончании -essem данных глаголов глаголов произносится открытый «e».
 В формах на «for-» произносится закрытый «o».

Futuro Imperfeito do Subjuntivo 
Futuro Imperfeito do Subjuntivo правильных глаголов образуется путём прибавления к основе следующих окончаний:

Примечание:
 В окончаниях -er, -eres, -ermos, -erdes, -erem правильных глаголов произносится закрытый «e».

Futuro Imperfeito do Subjuntivo неправильных глаголов образуется от основы Pretérito Perfeito Simples do Indicativo:

Примечания:
 В окончаниях -er, -eres, -ermos, -erdes, -erem данных глаголов глаголов произносится открытый «e».
 В формах на «for-» произносится закрытый «o».

Pretérito Perfeito do Subjuntivo 
Pretérito Perfeito do Subjuntivo правильных глаголов образуется сочетанием вспомогательного глагола ter (или haver) в Presente do Subjuntivo с причастием смыслового глагола (в форме мужского рода ед. числа):

Или:

Pretérito Mais-que-Perfeito do Subjuntivo 
Pretérito Mais-que-Perfeito do Subjuntivo правильных глаголов образуется сочетанием вспомогательного глагола ter (или haver) в Pretérito Imperfeito do Subjuntivo с причастием смыслового глагола (в форме мужского рода ед. числа):

Или:

Futuro Perfeito do Subjuntivo 
Futuro Perfeito do Subjuntivo правильных глаголов образуется сочетанием вспомогательного глагола ter (или haver) в Futuro Imperfeito do Subjuntivo с причастием смыслового глагола (в форме мужского рода ед. числа):

Или:

Условное наклонение (Condicional)

Condicional Simples 
Condicional Simples (Futuro do Pretérito Simples) правильных глаголов образуется путём прибавления к инфинитиву следующих окончаний, одинаковых для всех трёх спряжений:

Глаголы dizer, fazer, trazer и их производные при образовании Condicional Simples теряют -ze- (как и при образовании будущего времени):

Condicional Composto 
Condicional Composto (Futuro do Pretérito Composto) правильных глаголов образуется сочетанием вспомогательного глагола ter (или haver) в Condicional Simples с причастием смыслового глагола (в форме мужского рода ед. числа):

Или:

Перифрастические времена 
Всего существует 48 перифрастических форм, по три на каждое из 16 (escrever, «писать»):

Повелительное наклонение (Imperativo) 
Формы повелительного наклонения второго лица (tu и vós) образуются следующим образом:
 Форма «tu» совпадает с формой 3-го лица ед. числа Presente do Indicativo.
 Форма «vós» образуется путём отсечения конечного -s в формах 2-го лица мн. числа Presente do Indicativo:

Это правило применимо и к неправильным глаголам:

Исключение из этого правила составляет глагол ser:

Примечания 

Португальский язык
Глагол по языкам